Кална може бити:
Кална, насељено место у општини Књажевац
Кална, насељено место у општини Црна Трава